Борис Михайлович Дмоховский (1899—1967) — русский советский актёр театра и кино, режиссёр, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955).

С 1924 года занимался преподавательской деятельностью. С 1931 по 1937 годы вёл мастерскую драматических режиссёров в Ленинградском институте сценических искусств. Ставил спектакли в театрах Румынии и Кореи. Член КПСС с 1952 года.

Биография 
Родился  в Санкт-Петербурге. В 1917 году окончил 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию.

Участник революционного движения и гражданской войны. В 1919—1920 годах служил в рядах Красной Армии.

В 1924 году окончил Школу русской драмы в Петрограде (класс Н. Н. Арбатова и В. Я. Софронова).

В 1922—1931 годах — актёр, затем — режиссёр БДТ.

В 1931—1937 годах — художественный руководитель и режиссёр Ленинградского передвижного театра Комедии.

В 1937—1941 годах — режиссёр и художественный руководитель Краевого Дальневосточного театра (Хабаровск).

В 1941—1944 годах — режиссёр театра Эстрады (Алма-Ата) и главный режиссёр актёрской группы ЦОКС.

В 1945—1948 годах — режиссёр и актёр Киевской киностудии и художественный руководитель Школы киноактёров при Киевской киностудии.

С 1949 года — режиссёр Драматического театра им. А. С. Пушкина (Ленинград).

Умер 7 июня 1967 года в Ленинграде.

Фильмография

Актёр 
  — Степан Халтурин — заключённый
  — Золотой клюв — Шушин-младший
  — Большие крылья — Берёзкин, инженер
  — Оборона Царицына — генерал Мамонтов
  — Она защищает Родину — немецкий офицер
  — Фронт — начальник штаба Благонравов
  — В дальнем плавании — Николай Фёдорович, капитан корвета «Витязь»
  — Зигмунд Колосовский — Зигмунд Колосовский, журналист Големба; инвалид Гросс; барон Федручи; двойник майора Ультера и прокурора Валишевского
  — Третий удар — генерал фон Шерер
  — Александр Попов — капитан Дэвис (нет в титрах)
  — Белинский — Леонтий Васильевич Дубельт, шеф жандармов
  — Незабываемый 1919 год — Эгар (:en:Augustine William Shelton Agar)
  — Овод — комендант города
  — Приключения Артёмки — жандармский полковник
  — Вдали от Родины — майор Кубис
  — Крепость на колёсах — командарм Усов
  — Цветок на камне — Варченко Павел Фёдорович, начальник шахты

Режиссёр 
  — Зигмунд Колосовский (в соавтор. с С. Навроцким)
  — Таланты и поклонники (в соавтор. с А. Апсолоном)

Театральные постановки 

 1927 — «Пурга» Д. Щеглова
 1929 — «Инга» А. Глебова
 1952 — «Под золотым орлом» Я. Галана

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/5474/%D0%94%D0%9C%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99 Дмоховский Борис Михайлович]
 Борис Дмоховский

Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Александринский театр
Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Члены КПСС